Малая Курба — название населённых пунктов в России:

 Малая Курба — посёлок в Хоринском районе Бурятии.
 Малая Курба — деревня в Советском районе Кировской области.

См. также 
 Курба
 Большая Курба